Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 1999. годину.

Поредак

Референце 

1999
Музика у 1999.